Stratego est un jeu de groupe qui a pour sujet la guerre et qui demande une grande notion de stratégie. L'origine du jeu nous vient des Pays-Bas, où il a été inventé peu après la Seconde Guerre mondiale. Mais à cette époque, le jeu restait un jeu de table. Depuis, on ne sait d'où, le jeu a été transformé non plus en jeu de société, mais en jeu de terrain : au début avec des cartes à jouer, puis avec des cartes spécialement créées.

 Stratego, jeu de société
 Stratego (jeu de terrain)